

Sigle 
 Fellow of the Royal Society  – membro della Royal Society
 Forum des républicains sociaux  – partito politico francese

Codici 
 FRS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Mundo Maya di Flores (Guatemala)
 FRS – codice identificativo del DVOR/DME di Frosinone, radioassistenza per la navigazione aerea
 frs – codice ISO 639-3 della lingua frisona orientale